Mateus (nome)
Mateus (evangelista) — autor do Evangelho segundo Mateus
Mateus (Vila Real) — freguesia portuguesa
Matheus Aleixo (ou apenas Matheus) — cantor da dupla Matheus & Kauan
Mateus Liduário (ou apenas Mateus) — cantor da dupla Jorge & Mateus

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos